Caradra (Focide) – antica città della Grecia
 Caradra (Messenia) – antica città della Grecia